Gagarine () parfois translittéré Gagarin (à l'anglaise), au féminin Gagarina (Гагарина), est un nom de famille russe dérivé du substantif slave gagara  et peut se rapporter à :

Patronymes

 Famille Gagarine, famille princière de Russie
 Prince Andreï Gagarine (1855-1920), scientifique et inventeur
 Princesse Anna Gagarina (1777-1805), née Lopoukhine, maîtresse de l'empereur Paul  de Russie
 Prince Grigori Gagarine (1810-1893), peintre russe
 Prince Ivan Gagarine (1771-1832), sénateur et franc-maçon
 Prince Ivan Gagarine (1814-1882), diplomate et jésuite russe, fondateur de la revue Étvdes
 Prince Pavel Pavlovitch Gagarine (1789-1872), homme politique de la Russie impériale
 Princesse Maria-Magdalena Wladimirovna Gagarina (Gagarine sur ses papiers français), comédienne connue sous le pseudonyme de « Macha Méril »
 Polina Gagarina (1987-), mannequin, chanteuse et actrice russe
 Youri Gagarine (1934-1968), cosmonaute soviétique, premier homme à voyager dans l'espace

Toponymes

 Gagarine, ville russe de l'oblast de Smolensk
 Gagarine (Arménie) 
 Gagarine, ville d'Ouzbékistan dans la province de Djizak
 Place Gagarine, place de Moscou
 Gagarine, un des plus grands cratères lunaires
 Rue Jurija Gagarina à Belgrade (Serbie)

Divers

 Gagarine, film dramatique français coécrit et réalisé par Fanny Liatard et Jerémy Trouilh, sorti en 2020
 Gagarin, court métrage d'animation d'Aleksey Kharitidi, sorti en 1994
 (1772) Gagarine, astéroïde
 Cosmonaut Yuri Gagarin, bateau de contrôle et de recherche satellite soviétique
 Gagarine Times, journal associatif publié en Suisse à destination de la diaspora russe
 Centre d’entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine, site astronautique de Moscou
 Parc Youri-Gagarine (Samara)
 Stade Youri-Gagarine (La Réunion)

Patronyme russe